Państwo Słoweńców, Chorwatów i Serbów (Państwo SHS, Država SHS) – państwo istniejące od 26 października do 1 grudnia 1918, przekształcone w Królestwo.
 Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców (Królestwo SHS, Kraljevina SHS) – państwo istniejące od 1 grudnia 1918 do 1929, kiedy to zostało przekształcone w Królestwo Jugosławii.
 Stowarzyszenie Historyków Sztuki